2 miejscowości w Polsce:
 Świętno – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn
 Świętno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Grzmiąca